

Lokalizacje

Niemcy 
 Rottendorf – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Würzburg

Osoby 
 Andreas Josef Rottendorf – niemiecki pisarz